Hely-Hutchinson ist der Familienname folgender Personen:
 Christiana Hely-Hutchinson, 1. Baroness Donoughmore (1732–1788), irische Adlige